Яхадут — еврейское название иудаизма;
 Яхадут ха-Тора — одна из политических партий Израиля.